Prenzing ist der Ortsname von

 Prenzing (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Prenzing (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Brenzing